Велю:

 Велю — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Велю мате — в латышской мифологии повелительница мира мёртвых.